Хендрик Виллем Месдах (, МФА: ; ,  — , ) — нидерландский -маринист.

Жизнь и творчество 
Х. В. Месдах родился в семье банкира Класа Месдаха. В детстве овладевал живописью при помощи отца, художника-самоучки. Изучал рисование в Брюсселе у Виллема Рулофса и, с 1868 года — в Гааге. Участвовал в 1870 году в Парижском салоне и завоевал там золотую медаль за своё полотно Волнорезы в Северном море. Член художественного общества Пульхри студио (Pulchri Studio), в 1889 году избирается его председателем. В 1903 году художник передал Нидерландскому государству принадлежавший ему дом в Гааге и хранившуюся там коллекцию живописи. Ныне в этом здании находится музей, носящий название Коллекция Месдаха ().

Художник писал преимущественно морские виды в реалистическом стиле и принадлежал к гаагской школе. Его известнейшее полотно — Панорама Схевенингена, в создании которого приняли участие также и члены семьи Месдаха — брат, жена и невестка. Картина высотой 14 м и длиной 120 м изображает рыбацкую деревню Схевенинген конца XIX столетия, на месте которой ныне расположился популярный приморский курорт. В 1975 году картина была реставрирована и сейчас выставляется в Гааге в специально построенном для неё здании.

Галерея

Примечания 

Художники-маринисты Нидерландов